Михаи́л Алекса́ндрович Кривогла́з (18 мая 1929, Киев — 30 июня 1988, Киев) — учёный физик-теоретик в области физики твёрдого тела, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР. Лауреат Государственной премии УССР.

Биография 
Михаил Кривоглаз родился в 1929 году в Киеве в семье служащего. В 1941 г., когда отец был призван в армию, они с матерью были эвакуированы в село Богдановку Свердловского района — Чкаловская область. В 1944 г. возвратились в Киев. В 1945 г. окончил школу № 25 г. Киева. В этом же году Михаил Александрович поступил на физический факультет Киевского университета, который окончил в 1950 году. В университете был комиссаром группы и председателем физической секции НСО.

С ноября 1950 г. по август 1951 г. работал преподавателем физики в Киевском судостроительном техникуме.

В ноябре 1951 г. Кривоглаз М. А. был зачислен инженером в Лабораторию металлофизики, которая в 1955 г. была реорганизована в Институт металлофизики АН УССР. Именно с этим Институтом, была связана научная деятельность М. А. Кривоглаза на протяжении всей его жизни. Его учитель в теоретической физике — Соломон Пекар, советский физик-теоретик, академик АН УССР.

В 1954 г. Михаил Александрович защитил кандидатскую диссертацию. В марте 1955 г. его назначили младшим научным сотрудником, а с 4 мая 1959 г. — старшим научным сотрудником по специальности «физика металлов».

В 1962 г. Кривоглаз М. А. защитил докторскую диссертацию. Под его руководством в 1964 г. в Институте металлофики НАН Украины был создан Отдел теории неидеальных кристаллов, которым он руководил до 1988 г.

23 марта 1978 г. Кривоглаз М. А. избран член-корреспондентом НАН Украины по специальности теоретическая физика. Дважды (1978 и 1988 г.) Михаилу Александровичу Кривоглазу присуждалась Государственная премия УССР.

За цикл работ «Дифракция рентгеновских лучей, электронов и нейтронов в идеальных и реальных кристаллах» в 1986 г. ему была вручена Премия АН СССР им. Е. С. Федорова.

Михаил Александрович Кривоглаз скоропостижно скончался 30 июня 1988 года.

Семья 
 Отец — Кривоглаз Александр Абрамович (1900—1965).
 Мать — Кривоглаз Анна Владимировна (1900—1983)
 Дядя — Кривоглаз, Борис Абрамович (1893—1978)
 Двоюродный брат — Осип Кривоглаз (2 июля 1918, Киев — 3 июля 2012, Киев) — архитектор и художник.

Научно-организационная деятельность 
 Был членом секции «Теория твердого тела» научного совета по проблеме «Физика твердого тела» АН СССР.
 Был членом координационного совета по «Физике твердого тела» АН УССР.
 Был членом редколлегии журналов «Физика металлов и металловедение», «Физика твердого тела» и международного журнала «Дефекты кристаллической решетки».
 В течение ряда лет руководил философским семинаром.

Публикации 
 Флуктуонные состояния электронов
 Однородное уширение бесфононных линий в примесных спектрах кристаллов и стекол
 Форма спектров примесного поглощения света и люминесценции в диэлектриках

Примечания

Ссылки 
 Труды М. А. Кривоглаза
 Памяти Михаила Александровича Кривоглаза

Выпускники физического факультета Киевского университета
Лауреаты премии имени Е. С. Фёдорова